Frențiu:
 Valeriu Traian Frențiu (1875, Resiczabánya (Reșița), Caraș-Severin  1952, Sighet), un episcop român unit cu Roma
 Sever Frențiu (1931, Székelyhíd (Săcueni), Bihor  1997, Arad)

Vezi și 
  (Ferenczi, Ferentzi, Ferentzy)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania